Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2014 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 29 марта по 4 апреля 2014 года в Фюссене, Германия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2015 года.

Арена 

Все матчи чемпионата прошли в «Фюссен Арена».

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — все из Европы. Сборная Германии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Великобритании попала на чемпионат по результатам квалификационного турнира, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2014 года.

Главные судьи
  Кристин Моррисон
  Лю Чуньхуа
  Мамико Уцуми
  Людмила Нелибова

Линейные судьи
  Анна Хаммар
  Фу Чженнан
  Оксана Шестакова
  Михаэла Штефкова
  Александра Клаффки
  Свенья Штроменгер
  Трине Вискум

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андреа Брандли
 Защитник:  Анникен Олафсен
 Нападающий:  Алина Мюллер

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Лаура Клюге
  Анникен Олафсен
  Клара Розье
  Доминик Рюг
  Ивета Климашова
  Бетани Хилл

Примечания

Ссылки 

 
 

ЖЮ*1